

Бурмакіно — присілок, Івановський район, Івановська область
 Бурмакіно — присілок, Можгинський район, Удмуртія